Сергі́й Євге́нович Дейне́га (  —  ) — солдат Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Виріс у родині хліборобів, був єдиним сином у батьків. 31 березня призваний за мобілізацією, військовослужбовець Луганського прикордонного загону (військова частина 9938) Державної прикордонної служби.

26 жовтня мав повернутися додому у відпустку. Загинув 23 жовтня, місце та обставини не уточнено, під час виконання бойового завдання в зоні проведення бойових дій.

Похований в Кобзівці.

Вшанування 
23 серпня 2016 року в Краснограді відкрито пам'ятні дошки Сергію Дейнезі, прапорщику Сергію Глєбову, солдату Григорію Калашнику.

Посилання 
 Дейнега Сергій Євгенович 
 Відкрито пам'ятну дошку

Уродженці Красноградського району
Поховані в Красноградському районі